

Nom commun 
 Alethe est un genre animal qui regroupe 6 espèces d'oiseaux appartenant à la famille des Turdidae.

Nom propre 
 Alèthe (~1070-~1105) est une sainte fêtée le .